Дыхательная трубка

 Дыхательная трубка — британский триллер 1958 года.
 Дыхательная трубка — часть снаряжения для подводного плавания. Также называется шноркелем.
Дыхательная трубка — орган дыхания личинок некоторых насекомых, располагающаяся на конце тела.

См. также 

 Шноркель